

Patronyme 

 Adam Witek (né le  à Bulowice - mort le ) est un pilote polonais de vol à voile ;
 Elżbieta Barbara Witek, née le  à Jawor, est une enseignante et femme politique polonaise ;
 Jo Witek est une écrivaine française, née à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, le  ;
 Marcelina Witek (née le ) est une athlète polonaise.
Patronyme polonais